Roseville peut désigner :

Roseville (Australie)

Roseville (Île-du-Prince-Édouard)

Roseville (Arkansas)
 Roseville (Californie)
 Roseville (Illinois)
 Roseville (Michigan)
 Roseville (Minnesota)
 Roseville (New Jersey)
 Roseville (Ohio)
 Roseville (Pennsylvanie)

Film 
 Roseville (), film d'horreur bulgare de Martin Makariev (2013)